Condy est à la fois un patronyme et un prénom. Plusieurs personnes portent ce patronyme ou ce prénom :

Patronyme :
  (1952-), artiste sud-africain de botanique
 , chimiste britannique du  et industriel
 Nicholas Condy (1793-1857), peintre paysagiste anglais
 Nicholas Matthews Condy (1816-1851), peintre britannique de marine, fils de Nicholas Condy
 Richard Condie (born 1942), animateur canadien , cinéaste et musicien
  (1898-1985), conducteur du Mormon Tabernacle Choir de 1957 à 1974
  (1940-), autorité générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours
Prénom :
  (1784-1842), politicien américain et défenseur du libre-échange, premier chargé d'affaires au Brésil
 Condy Dabney, Américain reconnu coupable du meurtre d'une jeune fille qui a été retrouvée plus tard en vie en 1927.

Voir aussi 
 Condoleezza Rice (1954-), officieusement raccourcie à Condie, ancienne secrétaire d'État des États- Unis
 Condensat de gaz naturel, un mélange à faible densité d'hydrocarbures liquides

Source de la traduction 

Prénom
Homonymie de patronyme